The Santa Fe Trail – film del 1923 diretto da Ashton Dearholt e Robert Dillon
The Santa Fe Trail – film del 1930 diretto da Otto Brower e Edwin H. Knopf